Alexandre Berkman ( - ), un écrivain et militant politique russe qui vécut de nombreuses années aux États-Unis, où il fut un membre important du mouvement anarchiste.
Lance Berkman (né le  à Waco, Texas), un joueur de premier but et joueur de champ extérieur de la Ligue majeure de baseball, qui joue actuellement chez les Astros de Houston.